Personen
 Carmen Grilo - Spaans flamencozangeres
 João Mário Grilo - Portugees filmregisseur
 Sarah Grilo - Argentijns kunstenares
 Joaquín Grilo - Spaans choreograaf
 Paulo Grilo - Portugees voetballer
 Hugo Grilo - Portugees voetballer
 Eduardo Marçal Grilo - Portugees politicus

Overig
 Grilo (Baião) - Plaats in Portugal